Pasícrates de Soli, príncep o rei de Soli a Xipre
 Pasícrates d'Esmirna, metge grec